VI чемпионат мира по гандболу среди женщин проходил в СССР со 2 по 13 декабря 1975 года. Игры проводились в Киеве, Вильнюсе и Ростове-на-Дону.

Жеребьевка

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Финальная стадия

1-6 место

7-9 место

10-12 место

Распределение мест

Ссылки 
 Сайт Международной Федерации гандбола

Чемпионат мира по гандболу среди женщин
Чемпионаты мира в СССР
Спорт в России в 1975 году
Спорт на Украине в 1975 году
1975 год в Литве
Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Вильнюсе
Международные спортивные соревнования в Ростове-на-Дону
Декабрь 1975 года
Чемпионаты мира в Литве
Чемпионаты мира на Украине
Гандбол на Украине